Papa Esteve III (Siracusa, ? – Roma, 772), Papa de l'Església catòlica del 768 al 772 
 Esteve III d'Auxonne (1172 - 1241), comte de Borgonya i d'Auxonne
 Esteve III d'Hongria (Buda, 1147 - Gran, 1172), rei d'Hongria de la dinastia Árpád 
 Esteve III de Moldàvia (Borzești, 1433 – 1504), príncep de Moldàvia entre 1457 i 1504